Unione Cristiano-Democratica (Christelijk-Democratische Unie) – partito politico dei Paesi Bassi
Unione Cristiano-Democratica (Християнсько-демократичний союз) – partito politico dell'Ucraina
Unione Cristiano-Democratica di Germania (Christlich Demokratische Union Deutschlands) – partito politico della Germania
Unione Cristiano-Democratica di Germania (Christlich Demokratische Union Deutschlands) –  partito politico della Repubblica Democratica Tedesca